Denne artikel beskriver mellemrunden Fra EHF Champions League 2017-18 (kvinder).

Kvalificerede hold

Grupperne 
Dagene hvor der bliver spillet mellemrunden er 26–28 januar, 2–4 februar, 9–11 februar, 23–25 februar, 2–4 marts, 9–11 marts 2017.

Gruppe 1

Gruppe 2

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiele hjemmeside

2017-18 - mellemrunden (kvinder)
Håndbold i 2017
Håndbold i 2018